Christian Vieljeux (1893-1976), armateur et homme politique français ; 
 Juliette Vieljeux (1933), fille de Maurice Couve de Murville; 
 Léonce Vieljeux (François Paul Auguste Léonce Vieljeux) (1865-1944), armateur, maire de La Rochelle, colonel de réserve et résistant mort en déportation ; d’où : 
 la Compagnie Delmas-Vieljeux, compagnie maritime ;
 le lycée Léonce-Vieljeux à La Rochelle ;
Tristan Vieljeux (1924-2014), armateur et homme d'affaires français.